Cayo Aurelio Cota puede referirse a varios personajes de la Antigua Roma:

 Cayo Aurelio Cota.— Cónsul en el año 75 a. C.
 Cayo Aurelio Cota (cónsul 252 a. C.).— Cónsul en los años 252 y 248 a. C.
 Cayo Aurelio Cota (cónsul 200 a. C.).— Cónsul en el año 200 a. C.